Příjmení McGuire nosí více významných osobností:

 Barry McGuire (* 1935) – americký zpěvák a kytarista
 Edith McGuire (* 1944) – americká atletka, sprinterka
 Thomas McGuire (1920–1945) – americký pilot

Externí odkazy